«The Phantom Agony» — дебютний студійний альбом голландського симфо-метал-гурту Epica. Реліз відбувся 9 червня 2003 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Сімона Сімонс — вокал
 Марк Янсен — гітари, гроулінг, крики
 Ад Слуйтер — гітари
 Коен Янссен — клавішні
 Ів Хатс — бас-гітара
 Жероен Сімонс  — барабани

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Epica
Альбоми Transmission Records
Дебютні альбоми 2003
Альбоми симфонічного металу